Владимир Болотов:
 Болотов, Владимир Васильевич (1856—1938) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.
 
 Болотов, Владимир Сергеевич (1928—2011) — советский футболист и тренер.